Керинчи () — округ в провинции Джамби. Административный центр — город Сиулак.

История 
Округ образован в 1958 году. Изначально столицей округа был город Сунгайпенух, но с 2008 года он был выделен в отдельную административную единицу, и новой столицей с 2011 года стал Сиулак.

Население 
Согласно оценке 2010 года, на территории округа проживало 229 495 человек.

Административное деление 
Округ делится на следующие районы:
 Аир Хангат
 Аир Хангат Тимур
 Батанг Мерангин
 Данау Керинчи
 Депати Туджух
 Гунунг Керинчи
 Гунунг Рая
 Гунунг Туджух
 Каю Аро
 Келилинг Данау
 Ситинджау Лаут
 Сиулак
 Сиулак Мукаи

Округа провинции Джамби